Ban Khai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Rayong, Thailanda, cu o populație de 58.914 locuitori și o suprafață de 489,6 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 66 de sate (muban).

Amphoe în provincia Rayong